Der Audi A1 ist ein Kleinwagen des Fahrzeugherstellers Audi. Mit einer Länge von knapp vier Metern ist er aktuell das kleinste Modell des Herstellers.

Die erste Generation des A1 (A1 8X) wurde in Brüssel produziert. Für die zweite Generation (A1 GB) wurde die Produktion ins spanische Martorell verlagert.

Im Februar 2022 gab Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, der Presse bekannt, dass die Produktion des A1 ersatzlos eingestellt werden soll, weil Audi sich künftig auf die Produktion größerer Autos beschränken will.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2010 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 265.377 A1 und S1 neu zugelassen worden. Mit 29.446 Einheiten war 2012 das bisher erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
A1
Kleinwagen
Kombilimousine